Arthopyrenia är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Arthopyrenia i familjen Arthopyreniaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Arthopyreniaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthopyrenia